Corcubión kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corcubión (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Corcubión (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar